Municipio de Equality puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Equality (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Equality (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Gallatin.
 Municipio de Equality (condado de Red Lake, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Red Lake.
 Municipio de Equality (condado de Miller, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Miller.